Pierre Mertens, pode referir-se a:
Pierre Mertens (escritor) - escritor belga.
Pierre Mertens (psicoterapeuta) - presidente da IF (International Federation for Spina Bífida and Hydrocephalus)

Desambiguação

nl:Pierre Mertens